Il singolare del torneo di tennis GWA Tennis Classic 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Francisco González 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (campione)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Peter Fleming (secondo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)

 Ben Testerman (quarti di finale)
 Wally Masur (primo turno)
 Mark Dickson (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GWA Tennis Classic 1984